Мальтийская Премьер-лига 1981/1982 () — 67-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1981/1982
Мальта
Мальта
1981 год на Мальте
1982 год на Мальте